Bad Moon Rising:

Музыка 
 «Bad Moon Rising» (песня) — песня группы Creedence Clearwater Revival (1969)
 Bad Moon Rising: The Best of Creedence Clearwater Revival — альбом лучших хитов группы Creedence Clearwater Revival (2003)
 Bad Moon Rising (альбом Sonic Youth), 1985
 Bad Moon Rising (группа) — рок-группа